«Железная дивизия» (, ) — добровольческое войсковое соединение, укомплектованное в декабре 1918 года в основном из военнослужащих 8-й германской армии для борьбы с вооружёнными силами Латвийской ССР. Командиром был назначен полковник Куммер, затем майор Йозеф Бишоф. Девиз дивизии — «И все же» (). Все чины Железной дивизии носили на головных уборах череп с костями

Участвовала в боях как против сил Советской Латвии, так и против эстонской армии и Северолатвийской бригады в Цесисской битве. В составе Западной добровольческой армии Бермондта-Авалова воевала против латвийской армии. После разгрома войск Бермондта-Авалова Железная дивизия покинула территорию Латвии и по приказу майора Бишофа была распущена 31 декабря 1919 года.

Формирование 
7 декабря 1918 года Временное правительство с целью защиты территории Латвии от наступления Красной армии заключило соглашение с уполномоченным Германии в Прибалтике Августом Виннигом о создании ополчения (ландесвера) в составе 18 латышских, 7 немецких и 1 русской роты. Затем были сформированы ещё 7 рот, из которых 4 оказались «неблагонадёжными». Две из них вскоре восстали против правительства Улманиса и подверглись расправе. В соответствии с соглашением доля латышей в ландесвере должна была составлять 2/3 (это условие так и не было соблюдено, доля латышей не превышала 1/3). 20 ноября началась вербовка остзейских немцев в «Добровольческий егерский корпус Гольдинген», куда записалось 200 человек.

Германская 8-я армия в конце 1918 года удерживала Ригу и левобережье Даугавы вплоть до балтийского берега, однако после заключения Компьенского перемирия, завершившего Первую Мировую войну, она практически была небоеспособна.

29 декабря 1918 года правительство Улманиса заключило отдельный договор с Виннигом о мобилизации на защиту Латвии немецких добровольцев из числа военнослужащих Германии, которым были обещаны «полные права гражданства» Латвии и земельные наделы, при условии их участия в боевых действиях по защите Латвийской Республики в течение не менее чем четырёх недель. Вербовка добровольцев началась как из числа военнослужащих бывшей 8-й дивизии (они составили костяк Железной дивизии), так и в Германии, где также оказалось много демобилизованных солдат и офицеров. Из последних была сформирована 1-я гвардейская резервная дивизия, которая в феврале 1919 года прибыла в Либаву. Германские силы возглавил граф Рюдигер фон дер Гольц, он же стал губернатором Либавы.

Пополнение офицерами и личным составом, если его нельзя было обеспечить за счет уроженцев Латвии, обеспечивало действовавшее в Берлине вербовочное бюро «Балтенланд», в первую очередь разыскивавшее находящихся в Германии балтийских немцев и опытных инструкторов. Оружие, оборудование и деньги доставляло прусское военное министерство. В дивизии без всякой дискриминации относительно своего прежнего ранга служили и бывшие русские офицеры: ротой отряда (позднее батальона) Эйленбурга командовал бывший командир русского кавалерийского полка подполковник фон Клейст, а взводным у него служил бывший командир пехотной бригады генерал-майор Фердинанд фон Раден.

Состав 
Март 1919 — 4 тысяч солдат и офицеров, 5 полубатарей с 10 орудиями, 425-й авиаотряд под командованием капитана Грёккеля (базировался в Ковно), 2 тысячи лошадей. 

 Железная дивизия:  командующий - майор Йозеф Бишофф
 1-й Курляндский пехотный полк (командир - майор Лоссов)
 I. Батальон (?)
 II. Батальон (Грёбен)
 III. Батальон (Хайдберг)
 2-й Курляндский пехотный полк (командир - майор Вильгельм Кляйст) 
 I. Батальон (Либерманн)
 II. Батальон (Балла)
 III. Батальон (Хайде)
 3-й Курляндский пехотный полк (командир - гауптманн Пёнсген)
 I. Батальон (?)
 II. Батальон (?)
 III. Батальон (Рикхофф)
 Кавалерийский полк (командир - майор Канитц)
 Артиллерийский дивизион (командир - майор Сикст Арним)
 I. Батарея (гауптманн Ауэрбах)
 II. Батарея (гауптманн Циммерманн)
 III. Батарея (?)
 Батарея добровольческой пешей артиллерии 1-го армейского корпуса 
 Отделение бронемашин выделянных правительство города Либау.

Примечания

Литература 
 Erich Balla: Landsknechte wurden wir… Tradition, Berlin 1932.
 Josef Bischoff: Die letzte Front 1919. Geschichte der Eisernen Division im Baltikum 1919. Buch und Tiefdruck Gesellschaft, Berlin 1935.
 Rüdiger von der Goltz: Meine Sendung in Finnland und im Baltikum. Koehler, Leipzig 1920, (Deutsche Denkwürdigkeiten).(online)
 Gustav Noske: Von Kiel bis Kapp. Zur Geschichte der deutschen Revolution. Verlag für Politik und Wirtschaft, Berlin 1920.
 M. Peniķis: Latvijas atbrīvošanas kaŗa vēsture. 4 Bände. Austrālijas latviešu balva Jaunsargiem, Riga 2006, ISBN 9984-19-951-7.
 Bernhard Sauer: Mythos eines ewigen Soldatentums, Der Feldzug deutscher Freikorps im Baltikum im Jahre 1919 (pdf, 7,4 Mbyte) In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (ZfG), 43. Jahrgang 1995, Heft 10, 1995, Heft 10, S. 869—902
 Hagen Schulze: Freikorps und Republik. 1918—1920. Boldt, Boppard 1969, (Wehrwissenschaftliche Forschungen — Abteilung Militärgeschichtliche Studien 8, ).
 Бои в Прибалтике, 1919 год. Под редакцией и с комментариями Л. В. Ланника. Сборник документов и воспоминаний военнослужащих Германии, перевод германской серии «Описание послевоенных боёв германских войск и фрайкоров» (1937-38). Москва: Посев, 2017. — 442 с. — ISBN 978-5-906569.
 Прибалтика между двумя революциями. Германские добровольцы в антибольшевистской борьбе / [сост., пер. с нем. Л. В. Ланника, вступит. ст., коммент. Н. В. Лаврентьева и Л. В. Ланника]. - СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021. - 416 с.; илл. - (Эпоха войн и революций; вып. 14). - ISBN 978-5-94380-315-4

Военная история Латвии
Дивизии России
Появились в 1918 году в Латвии
Исчезли в 1919 году